Wang Jing (?-260), polític xinès.
 Wang Jing (1971), piragüista xinesa.
 Wang Jing (1972), empresari xinès.
 Wang Jing (1988), velocista xinesa.